Код АТХ-C () «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» — раздел система буквенно-цифровых кодов Анатомо-терапевтическо-химической классификации, разработанных Всемирной организацией здравоохранения для классификации лекарств и других медицинских продуктов.

Коды для применения в ветеринарии (ATCvet коды) могут быть созданы путём добавления буквы Q в передней части человеческого Код ATC: QC.

Из-за различных национальных особенностей в классификацию АТС могут включаться дополнительные коды, которые отсутствуют в этом списке, который составлен Всемирной организацией здравоохранения.

 АТХ код C01 Препараты для лечения заболеваний сердца
 АТХ код C02 Антигипертензивные препараты
 АТХ код C03 Диуретики
 АТХ код C04 Периферические вазодилататоры
 АТХ код C05 Ангиопротекторы
 АТХ код C07 Бета-адреноблокаторы
 АТХ код C08 Блокаторы кальциевых каналов
 АТХ код C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему
 АТХ код C10 Гиполипидемические препараты

Примечания 

Коды АТХ